Лос Ерера има више значења:

 Лос Ерера (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ерера (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ерера (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ерера (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ерера (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ерера (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ерера (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ерера (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Ерера (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ерера, Ел Седро (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику